Kamenovo peut désigner :

en bulgare (le nom étant écrit Каменово) :
Kamenovo, village bulgare de l'obchtina de Koubrat, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Kamenovo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.
en serbe:
Kamenovo, un village serbe situé près de Petrovac na Mlavi dans la region de Stig.